Појам Марија Португалска може да се односи на:

 Марија Португалска, краљица Кастиље
 Марија I Португалска
 Марија II Португалска, краљица Португалије од 1826. до 1853. године